Die OHL-Saison 1996/97 war die 17. Spielzeit der Ontario Hockey League (OHL). Die Ottawa 67’s gewannen als punktbestes Team der regulären Saison die Hamilton Spectator Trophy und unterlagen im Playoff-Finale den Oshawa Generals, die somit den J. Ross Robertson Cup gewannen.

Änderungen 
Die Niagara Falls Thunder wurden nach Erie umgesiedelt und firmierten fortan als Erie Otters. Zudem wechselten die Sudbury Wolves von der Central in die East Division, wodurch letztere auf sieben Teams anwuchs, während erstere nur noch aus fünf Mannschaften bestand. Dies wurde im folgenden Jahr wieder rückgängig gemacht.

Reguläre Saison

Abschlusstabellen 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte
Erläuterungen:       = Play-off-Qualifikation,       = Hamilton-Spectator-Trophy-Gewinner

East Division

Central Division

West Division

Beste Scorer 
Abkürzungen: GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte, PIM = Strafminuten; Fett: Saisonbestwert

Play-offs

Play-off-Baum

J.-Ross-Robertson-Cup-Sieger

Beste Scorer 
Abkürzungen: GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte, PIM = Strafminuten; Fett: Saisonbestwert

Auszeichnungen

All-Star-Teams

All-Rookie-Teams

Vergebene Trophäen

Siehe auch 
 Saison 1996/97 der Québec Major Junior Hockey League
 Saison 1996/97 der Western Hockey League
 Memorial Cup 1997

Weblinks 
 OHL 1996/97 bei hockeydb.com

Einzelnachweise 

OHL-Saison
Eishockeysaison 1996/97